Michael Bauer (* 16. Mai 1954 in Tübingen) ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und Journalist.

Leben 
Ab 1975 studierte er Neuere Deutscher Literatur, Geschichte, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1979: Magisterarbeit bei Wolfgang Frühwald: Ernst Toller und die Massenfestspiele der Leipziger Arbeiterschaft. 1920–1924). Nach der Promotion zum Dr. phil. 1983 bei Wolfgang Frühwald erstellte er 963 Fernsehdokumentationen und Magazinbeiträge, 86 Hörfunksendungen, 351 Zeitschriften- und 293 Zeitungsartikel sowie 89 Buchbeiträge und Bücher.

Schriften (Auswahl) 
 Oskar Panizza. Ein literarisches Porträt. München 1984, ISBN 3-446-14055-7.
 mit Rolf Düsterberg: Oskar Panizza. Eine Bibliographie. Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-631-40530-8.
 Verzeichnis der Schriften H. C. Artmanns von 1950 bis 1996. Wien 1997, ISBN 3-205-98800-0.
 Oskar Panizza – Exil im Wahn. Eine Biografie. München 2019, ISBN 3-96233-105-0.

Weblinks 
 bauer-michael.de

Literaturwissenschaftler
Deutscher
Geboren 1954
Mann
Absolvent der Ludwig-Maximilians-Universität München